Puskák és galambok Tatay Sándor 1960-ban megjelent ifjúsági regénye
 Puskák és galambok 1961-ben készült magyar film